Melbinger ist der Familienname folgender Personen:

 Sophie Melbinger (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Stefan Melbinger (* 1947), österreichischer Liedermacher und Komponist